Une pixie est une créature surnaturelle.

Ce terme peut également désigner :

Patronyme ou pseudonyme 
 Pixie Lott est une chanteuse britannique ;
 Pixie était le surnom de l’illustratrice Pamela Colman Smith ;
 Pixie est le nom de scène de l’actrice anglaise de films pornographiques Andrea Spinks ;
  The Pixies est un groupe de rock alternatif américain.

Bande dessinée 
 Pixie, une bande dessinée de Mathieu Mariolle et Aurore ;
 Pixie est le nom de trois personnages des comics Marvel
 Pixie (X-Men),
 Pixie (Morlock),
 Pixie (Éternelle),
 La Guêpe portait le nom de « Pixie » dans la réalité alternative de la fée Morgane décrite dans Avengers vol. 3 #2-3 ;
 Pixie Mag est un magazine de bande dessinée pour la jeunesse.

Autres 
 Pixie, un moteur de rendu 3D photoréaliste.
 Piksi ou Pixy, le surnom de l'ancien joueur, désormais entraineur de football Dragan Stojković.
 Pixie, un langage de programmation.
 pixie, une coupe de cheveux.